Geografia:
 Una comuna francesa del Tarn: Saint-Grégoire (Tarn).
 Una comuna francesa d'Ille i Vilaine: Saint-Grégoire (Ille i Vilaine).

Vegeu també 
 Sant Gregori
 Sant Gregori (desambiguació)